Hela - na mitologia nórdica, é filha de Loki e da gigante Angrboda, irmã mais nova de Fenrir e da serpente de Midgard
 HeLa - uma linha celular imortal derivada de um tumor utilizada para estudos científicos
 Hela (província) - uma província de Papua Nova Guiné

Desambiguação